Фізер Іван Васильович — Заслужений художник України
 Фізер Іван Михайлович — український літературознавець